Původem latinské slovo sexta může znamenat:

 sexta (hudba) – jeden z hudebních intervalů
 sexta – šestá třída víceletých gymnázií
 sexta (modlitba) – polední modlitba breviáře

Externí odkazy